«Турнир» — телевизионная игровая приставка, реализующая телевизионные игры Pong-типа. Выпущена в СССР в 1978 году. По-видимому, является единственной советской телеигрой, выполненной на ИМС типа AY-3-8500, несмотря на то, что в том же году было освоено производство как отечественной микросхемы того же назначения К145ИК17, так и первой приставки на ней — «Электроника Экси Видео 01». Пользователю предлагались на выбор встроенные в консоль игры: теннис, хоккей, сквош, тренировка (для одного игрока).

Предполагаемая ориентировочная цена телеигры составляла 150 рублей, однако, после её освоения в массовом производстве она составила вначале 99, затем (в 1982 году) 96 рублей.

Устройство изделия

Плата 
Выполнена из фольгированного материала. На ней размещены: тактовый генератор, настроенный на частоту порядка 2 МГц, ИМС AY-3-8500, диоды для суммирования сигналов различных элементов игрового сюжета по принципу «диодного ИЛИ», модулятор, настроенный на частоту четвёртого телевизионного канала (несущая частота изображения 85,25 МГц, модуляция звука не производится), другие элементы. К плате подключены переключатели, разъёмы для внешнего блока питания и выносных проводных пультов, батарейный отсек на шесть элементов 343 (современное название — «C»), антенный кабель (подключён к приставке без разъёма) и громкоговоритель. Внешний блок питания должен обеспечивать стабилизированное напряжение 9 В и быть гальванически развязанным от осветительной сети. Подключать его следует с соблюдением полярности. В комплект поставки он не входит. «Турнир» — единственная из советских телевизионных игровых приставок, снабжённая батарейным отсеком. Для сравнения, приставки «Палестра-02» и «Электроника Лидер» оборудованы встроенными блоками питания, а все модели телеигр серий «Электроника Экси Видео» и «Электроника Видеоспорт» укомплектованы внешними блоками питания типа Д2-15.

Корпус 
Выполнен из ударопрочного полистирола. Одни элементы корпуса окрашены в цвет, указанный на упаковочной таре. Он может быть жёлтым (по терминологии разработчиков — «канареечный»), белым, серым, чёрным. Другие окрашены в чёрный цвет. Разные экземпляры телеигр могут иметь различные сочетания элементов, окрашенных в цвет, указанный на упаковочной таре, и в чёрный цвет. Например, у одной приставки дно корпуса может быть чёрным, а у другой — окрашено в тот же цвет, что и крышка. То же касается и корпусов выносных проводных пультов. На «ступеньке» корпуса приставки, отделяющей дискретные органы управления от аналоговых, расположена металлическая пластина с пиктограммами, поясняющими назначение клавиш. Батарейный отсек выполнен как единое целое с дном. Его можно закрыть съёмной крышкой, имеющей тот же цвет, что и дно.

Дискретные органы управления 
Дискретные органы управления телеигрой поделены на три группы, для каждой из которых использован переключатель типа П2К, на штоки которого насажены клавиши. Первый из них — одноклавишный, с фиксацией, с чёрной клавишей круглого сечения. Он обозначен как «9В» и предназначен для коммутации питания. Второй переключатель — шестиклавишный, на его штоки насажены клавиши овального сечения. Все они чёрные, кроме клавиши сброса, окрашенной в красный цвет. Первая и шестая клавиши — без фиксации, остальные — с независимой фиксацией. Их назначение: ручная подача мяча (в видеообзоре назначение этой клавиши указано неверно — «пауза»), включение автоматической подачи мяча, переключение скорости мяча, переключение угла отскока мяча, переключение размера ракеток, сброс. Третий переключатель — четырёхклавишный, с зависимой фиксацией и чёрными клавишами круглого сечения. Он предназначен для выбора игры: теннис, хоккей, сквош, тренировка (для одного игрока).

Отличие микросхемы К145ИК17 от AY-3-8500 заключается в использовании в К145ИК17 входа для выбора игры одной кнопкой (при нажатии на неё игры меняются последовательно), а в AY-3-8500 — шести раздельных выводов для подключения галетного переключателя, поворотом которого и осуществляется выбор игры (или многокнопочного переключателя с зависимой фиксацией, как в «Турнире»). Поскольку у описываемой приставки фотопистолет отсутствует, переключатель имеет не шесть, а четыре положения.

ИМС AY-3-8500 обладает недокументированной возможностью, позволяющей играть в игру «хоккей с гандикапом» (в англоязычных источниках — просто «handicap»). В телеиграх с клавишным переключателем (таких, как «Турнир») для её выбора необходимо перевести все клавиши в отжатое положение. Если же переключатель галетный, без доработки приставки выбор «хоккея с гандикапом» невозможен. Для сравнения, у ИМС К145ИК17 возможность играть в «хоккей с гандикапом» является документированной, этой игре соответствует нулевое положение встроенного в микросхему счётчика, перебирающего игры.

Аналоговые органы управления 
Представлены двумя переменными сопротивлениями, на оси которых насажены ручки. Помимо этого, для удобства пользования телеигрой она укомплектована выносными проводными пультами, каждый из которых включает в себя по одному такому же переменному сопротивлению. Для их подключения использованы разъёмы типа ОНЦ-ВГ.

Телеигра-прототип, показанная на последней странице обложки журнала «Радио» № 6 за 1978 год, оборудована сравнительно небольшими металлическими ручками. На серийных экземплярах они пластмассовые, имеют несколько бóльшие размеры, и снабжены декоративными плоскими кольцами из листового металла.

Счётчики партий 
Счётчики выигранных партий не связаны с какими-либо органами управления и предназначены лишь для удобства. Выиграв (получив 15 очков), игрок вручную увеличивает показания своего счётчика на единицу. Оба счётчика — одноразрядные, их показания могут принимать значения от 0 до 9 включительно. По оформлению они близки к применённым в телеигре «Палестра-02».

См. также 
 Палестра-02
 Электроника Экси Видео 01
 Видеоспорт-3
 Видеоспорт
 Эврика (телеигра)
 Электроника Лидер

Ссылки 
 Предсерийный прототип с металлическими ручками управления
 Использование телеигры «Турнир» в качестве экспериментальной установки при тестировании качеств внимания

Игровые приставки
Советские телевизионные игровые приставки